Schlotthauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Schlotthauer (1781–1813), deutscher Tänzer
 Carl Schlotthauer (1803–), deutscher Maler
 Joseph Schlotthauer (1789–1869), deutscher Maler